Кубок Литви з футболу 2015–2016 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул вдесяте здобув «Жальгіріс» (Вільнюс).

Регламент 
62 команди беруть участь у Кубку Литві: 10, що презентують А лігу, 13 з 1 Ліги, 19 та 20 з II Ліги, III Ліги та IV Ліги. До чвертьфіналу клуби проводять по одному матчу, а чвертьфінали та півфінали по два матчі на своєму та чужому полі. Якщо матч завершується внічию, то додатковий час якщо він не виявить переможця, то пробивають пенальті.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

Четвертий раунд

П'ятий раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 

2015—16
Литва
Литва